«Просвети́тель» — российская литературная премия, вручаемая за лучшее научно-популярное произведение на русском языке. Учреждена в 2008 году Дмитрием Зиминым и фондом «Династия». С 2016 года, после ликвидации фонда «Династия», премия существует при поддержке фонда «Zimin Foundation». Первая в Российской Федерации премия за научно-популярную литературу.

История 
В 2008 году присуждалась одна общая премия, лауреата которой отбирал единолично Дмитрий Зимин.

С 2009 года премия присуждается по двум номинациям: «Гуманитарные науки» и «Естественные и точные науки».

В 2014 году проходила нетрадиционно: так в «длинный список» вошли 24 книги, а не ежегодные 25. Кроме того, в связи с бойкотом Александром Гавриловым и Александром Архангельским «IX Московского международного открытого книжного фестиваля», вызванного активной поддержкой оргкомитетом премии спектакля, подозревающегося Министерством культуры в «пропаганде гомосексуализма среди несовершеннолетних» (пьеса «Душа подушки»), и спектакля, содержащего нецензурную брань (пьеса «Травоядные»), в 2014 году оглашение «длинного списка» было отложено и перенесено с книжного фестиваля в кафе. Позже в этом же кафе был объявлен «короткий список» премии.

В 2015 году в «длинный список» вошли обычные 25 произведений, однако премия была «в каком-то смысле прощальной» в связи с закрытием её главного спонсора — фонда «Династия», вошедшего в список «иностранных агентов».

В 2017 году в честь десятилетнего юбилея премии было принято решение о вручении призов в специальной номинации «Проветитель. Неформат», однако победителей в этой номинации объявлено не было.

С 2018 года премия также вручатся в новой номинации «Просветитель.Digital», отмечающей электронные просветительские проекты в категориях «Звук», «Текст» и «Видео» (кроме книжных, телевизионных и радиовещательных).

Порядок присуждения премии 
Цель премии — «привлечь внимание читателей к просветительскому жанру, поощрить авторов и создать предпосылки для расширения рынка просветительской литературы».

Премия присуждается ежегодно. На соискание премии выдвигаются произведения, написанные на русском языке, объемом не менее пяти авторских листов, ставящие своей задачей просвещение неспециализированного читателя в гуманитарной, научной, технической областях, и находящиеся в первичной (не букинистической) продаже, вне зависимости от даты издания. Правом выдвижения обладают Дмитрий Зимин, представители «Zimin Foundation», издательства (также обладающие правом выдвижения рукописи), сотрудники государственных музеев, профессора вузов, имеющих государственную аккредитацию, сотрудники научно-исследовательских институтов системы РАН, РАМН и РАО, члены-корреспонденты и действительные члены РАН, РАМН и РАО, а также члены жюри и совета премии.

На первом этапе оргкомитет премии, который возглавляют Александр Архангельский и Александр Гаврилов, отбирает сначала «длинный» (из 25 позиций), а потом «короткий» (из восьми позиций — по четыре на каждую номинацию) списки премии. На втором этапе жюри, состоящее из четырёх–семи человек, ежегодно пополняемое лауреатами прошлого года и возглавляемое Алексеем Семихатовым, определяет лауреатов премии.

Общий призовой фонд премии составляет 2 000 000 рублей:

 700 000 лауреату в номинации «Гуманитарные науки»;
 700 000 лауреату в номинации «Естественные и точные науки»;
 100 000 каждому финалисту премии.

Также для книг-лауреатов премии предусмотрена библиотечная программа, которая заключается в следующем: «Институт книги» выкупает у издательства по 30 экземпляров каждой книги-лауреата и книги-финалиста, осуществляет их бесплатную рассылку по библиотекам субъектов Российской Федерации, муниципальным библиотекам и иным учреждениям культуры и образования.

Финалисты 
Жирным шрифтом выделены лауреаты.

2008 

 Александр Звонкин, «Малыши и математика».
Максим Кронгауз, «Русский язык на грани нервного срыва».
Андрей Остальский,  «Краткая история денег: Откуда взялись? Как работают? Как изменятся в будущем?».
Марина Сванидзе, «Исторические хроники с Николаем Сванидзе: в 2 томах».

Специальные призы

Михаил Гаспаров, «Капитолийская волчица: Рим до цезарей».
Аркадий Мигдал, «От догадки до истины».

2009 
Номинация «Естественные и точные науки»

Александр Дмитриев, «Как понять сложные законы физики».
Виктор Дольник, «Непослушное дитя биосферы».
Семён Гиндикин, «Рассказы о физиках и математиках».
Леонид Пономарёв, «Под знаком кванта».

Номинация «Гуманитарные науки»

Андрей Зубов (ответственный редактор), «История России. XX век».
Григорий Козлов, «Покушение на искусство».
Андрей Остальский, «Нефть: чудовище и сокровище».
Александр Янов, «Россия и Европа. 1462—1921: в 3 книгах»

2010 
Номинация «Естественные и точные науки»

Александр Марков, «Рождение сложности. Эволюционная биология сегодня: неожиданные открытия и новые вопросы».
Сергей Рубин, «Устройство нашей вселенной».
Владимир Сурдин, «Путешествия к Луне».
Владимир Успенский, «Апология математики».
Симон Шноль, «Герои и злодеи российской науки».

Номинация «Гуманитарные науки»

Андрей Зализняк, «Из заметок о любительской лингвистике».
Сергей Иванов, «1000 лет озарений».
Андрей Немзер, «„Красное колесо“ Александра Солженицына. Опыт прочтения».
Александр Прасол, «Япония: лики времени».

Специальный приз

 Егор Гайдар, «Долгое время. Россия в мире: очерки экономической истории» (по личному решению Дмитрия Зимина).

2011 
Номинация «Естественные и точные науки»

Александр Марков, «Эволюция человека».
Антон Первушин, «108 минут, изменившие мир: вся правда о полёте Юрия Гагарина».
Любовь Стрельникова, «Из чего всё сделано? Рассказы о веществе».
Владимир Цимбал, «Растения. Параллельный мир».

Номинация «Гуманитарные науки»

Яков Гордин, «Кавказская Атлантида: 300 лет войны».
Ирина Левонтина, «Русский со словарём».
Владимир Плунгян, «Почему языки такие разные». 
Константин Сонин, «Уроки экономики».

2012 
Номинация «Естественные и точные науки»

Виктор Зуев, «Многоликий вирус. Тайны скрытых инфекций».
Владимир Решетников, «Почему небо тёмное. Как устроена Вселенная».
Владимир Сурдин, «Разведка далёких планет».
Генрхи Эрлих, «Золото, пуля, спасительный яд: 250 лет нанотехнологий».

Номинация «Гуманитарные науки»

Сергей Иванов, «В поисках Константинополя: путеводитель по Византийскому Стамбулу и окрестностям».
Борис Ковалёв, «Повседневная жизнь населения России в период нацистской оккупации».
Александр Мещеряков, «Император Мэйдзи и его Япония».
Леонид Млечин, «Ленин. Соблазнение России».

2013 
Номинация «Естественные и точные науки»

Дмитрий Жуков, «Стой, кто ведёт? Биология поведения человека и других зверей».
Пётр Образцов, «Удивительные истории о существах самых разных. Тайны тех, кто населяет землю, воду и воздух». 
 Александр Петров, «Гравитация. От хрустальных сфер до кротовых нор».

Номинация «Гуманитарные науки»

Александр Васькин, «Москва, спалённая пожаром. Первопрестольная в 1812 году».
Дмитрий Копелев, «Раздел океана в 16—18 веках. Истоки и эволюция пиратства».
Вера Мильчина, «Париж в 1814—1848 годах. Повседневная жизнь».
Виктор Сонькин, «Здесь был Рим».

Специальная номинация «Биографии»

Сергей Беляков, «Гумилёв, сын Гумилёва».
Борис Тененбаум, «Великий Черчилль».
Максим Чертанов, «Дарвин».

2014 
Номинация «Естественные и точные науки»

Геннадий Горелик, «Кто изобрел современную физику? От маятника Галилея до квантовой гравитации».
Сергей Ижевский, Андрей Лобанов и Александр Соснин, «Жизнь замечательных жуков».
Ася Казанцева, «Кто бы мог подумать! Как мозг заставляет нас делать глупости».
Борис Штерн, «Прорыв за край мира».

Номинация «Гуманитарные науки»

Ольга Вайнштейн, «Денди: мода, литература, стиль жизни».
Павел Полян, «Свитки из пепла. Еврейская „зондеркоммандо“ в Аушвице-Биркенау и её летописцы».
Аделаида Сванидзе, «Викинги».
Сергей Яров, «Повседневная жизнь блокадного Ленинграда».

Специальная номинация «За верное служение делу просветительства»

 Газета «Троицкий вариант — Наука».

2015 
Номинация «Естественные и точные науки»

Николай Андреев, Сергей Коновалов и Никита Панюнин (редакторы-составители), «Математическая составляющая».
Александр Марков и Елена Наймарк, «Эволюция. Классические идеи в свете новых открытий».
Александр Соколов, «Мифы об эволюции человека».
Владимир Сурдин (редактор-составитель), «Галактики».

Номинация «Гуманитарные науки»

Евгений Анисимов, «Императорская Россия».
Юлия Кантор, «Заклятая дружба. Секретное сотрудничество СССР и Германии 20—30-х годов».
Алексей Юрчак, «Это было навсегда, пока не кончилось».
Михаил Яснов, «Путешествие в Чудетство. Книга о детях, детской поэзии и детских поэтах».

Специальная номинация «Биографии»

Олег Хлевнюк, «Сталин. Жизнь одного вождя»

2016 
Номинация «Естественные и точные науки»

 Кирилл Бабаев, Александра Архангельская. «Что такое Африка».
 Владимер Динец, «Песни драконов. Любовь и приключения в мире крокодилов и прочих динозавровых родственников».
 Александр Панчин, «Сумма биотехнологии. Руководство по борьбе с мифами о генетической модификации растений, животных и людей».
 Моисей Каганов, «Физика глазами физика. В двух частях».

Номинация «Гуманитарные науки»

 Александр Аузан, «Экономика всего. Как институты определяют нашу жизнь».
 Борис Жуков, «Введение в поведение».
 Сергей Кавтарадзе, «Анатомия архитектуры. Семь книг о логике, форме и смысле».
 Наталья Лебина, «Мужчина и женщина: тело, мода, культура. СССР — оттепель».

Специальная номинация «Просветитель просветителей»

 Андрей Зорин, «Появление героя. Из истории русской эмоциональной культуры конца XVIII — начала XIX века».

Специальная номинация «Совещательный голос»

 Владимир Решетников, «Почему небо тёмное. Как устроена Вселенная».

2017 
Номинация «Естественные и точные науки»

 Дарья Варламова и Антон Зайниев, «С ума сойти! Путеводитель по психическим расстройствам для жителя большого города».
 Станислав Дробышевский, «Достающее звено», в двух томах.
 Ася Казанцева, «В интернете кто-то неправ! Научные исследования спорных вопросов».
 Нелли Литвак, Андрей Райгородский, «Кому нужна математика? Понятная книга о том, как устроен цифровой мир».

Номинация «Гуманитарные науки»

 Алена Козлова, Николай Михайлов, Ирина Островская и Ирина Щербакова, «Знак не сотрётся. Судьбы остарбайтеров в письмах, воспоминаниях и устных рассказах».
 Иван Курилла, «История, или Прошлое в настоящем».
 Александр Пиперски, «Конструирование языков. От эсперанто до дотракийского».
 Тим Скоренко, «Изобретено в России. История русской изобретательской мысли от Петра I до Николая II».

Специальная номинация «Просветитель. Неформат»

 Юрий Бродский, «Соловки. Лабиринт преображений».
 Инесса Григалюнене (редактор-составитель), «Математические прогулки: сборник интервью».
 Наталья Зазулина, «Сквозь линзу времени: Понтифик — Апостол мира».
 Александр Семенов, «Волшебный мир холодных морей».
 Евгений Штейнер, «Манга Хокусая. Энциклопедия старой японской жизни в картинках».

2018 
Номинация «Естественные и точные науки»

Станислав Дробышевский, «Байки из грота: 50 историй из жизни древних людей».
Алексей Савватеев, «Математика для гуманитариев. Живые лекции».
 Ирина Якутенко, «Воля и самоконтроль. Как гены и мозг мешают нам бороться с соблазнами».
Сергей Ястребов, «От атомов к древу: Введение в современную науку о жизни».

Номинация «Гуманитарные науки»

Сергей Зотов, Михаил Майзульс и Дильшат Харман, «Страдающее Средневековье».
 Владислав Иноземцев, «Несовременная страна. Россия в мире XXI века».
Борис Колоницкий, «#1917. Семнадцать очерков по истории Российской революции».
 Амиран Урушадзе, «Кавказская война. Семь историй».

Номинация «Просветитель.Digital»

 Ведущий популярного блога по истории Леонид Млечин.
 Автор проектов «1917», «Карта истории» и «1968.digital» Михаил Зыгарь.

2019 
Номинация «Естественные и точные науки»

 Елена Клещенко, «ДНК и ее человек. Краткая история ДНК-идентификации».
 Владимир Сурдин, «Астрономия. Популярные лекции».
 Пётр Талантов, «0,05. Доказательная медицина от магии до поисков бессмертия».
 Михаил Шифрин, «100 рассказов из истории медицины. Величайшие открытия, подвиги и преступления во имя вашего здоровья».

Номинация «Гуманитарные науки»
 Евгений Анисимов, «Держава и топор. Царская власть, политический сыск и русское общество в XVIII веке».
 Ляля Кандаурова, «Полчаса музыки. Как понять и полюбить классику».
 Олег Лекманов, Михаил Свердлов, Илья Симановский, «Биография: Венедикт Ерофеев. Посторонний».
 Елена Осокина, «Алхимия советской индустриализации. Время Торгсина».

Номинация «Просветитель.Digital». Категория «Звук»

 Подкаст «Искусство для пацанчиков».
 Подкаст «Остарбайтеры».
 Подкаст «Полка», «Новая чувствительность».
 Проект «Детская комната Arzamas» («Arzamas»).
 Проект «Русский Детройт».

Номинация «Просветитель.Digital». Категория «Текст»

 Издание «Системный Блокъ».
 Канал «Книжный лис».
 Проект «The Batrachospermum Magazine».
 Проект «Краткий курс по литэкономии» («N+1»).
 Проект «Это прямо здесь».

Номинация «Просветитель.Digital». Категория «Видео»

 Канал «LOONY», плейлист «История медицины».
 Канал «Redroom», плейлист «Лимб».
 Канал «QWERTY», плейлист «Заметки астронома».
 Канал Артура Шарифова, плейлист «Основные видео».
 Проект «Краткая история всего» («Постнаука»).

Специальная номинация «Неформат»

 Юрий Слёзкин, «Дом правительства. Сага о русской революции».

Специальная номинация «За вклад в цифровую культуру»

 Проект Леонида Парфенова «Parfenon».

2020 
Номинация «Естественные и точные науки»
 Вихрев Никита. Рассказы о двукрылых. — М.: Фитон XXI, 2019.
 Губайловский Владимир. Искусственный интеллект и мозг человека. — М.: Наука, 2019.
 Кукушкин Николай. Хлопок одной ладонью. Как неживая природа породила человеческий разум. — М.: Альпина нон-фикшн, 2020.
 Соколов Александр. Странная обезьяна. Куда делась шерсть и почему люди разного цвета. — М.: Альпина нон-фикшн, 2020.

Номинация «Гуманитарные науки»
 Воскобойников Олег. Средневековье крупным планом. — М.: Бомбора, 2020.
 Ревзин Григорий. Как устроен город. — М.: Strelka Press, 2019.
 Фуфаева Ирина. Как называются женщины. — М.: АСТ: Corpus, 2020.
 Чупринин Сергей. Оттепель: События. Март 1953 — август 1968 года. — М.: Новое литературное обозрение, 2020.

Номинация «Просветитель. Перевод. Естественные и точные науки»
 Бергер Ли, . Почти человек. Как открытие Homo naledi изменило нашу историю. — М.: Манн, Иванов и Фербер, 2020 (Перевод: Арсений Чёрный. Шеф-редактор: Ренат Шагабутдинов; Ответственный редактор: Татьяна Рапопорт; Литературный редактор: Сергей Захаров; Научный редактор: Станислав Дробышевский).
 Габсер Стивен, . Маленькая книга о черных дырах. — СПб.: Питер, 2019 (Перевод К. Масленникова; Редакторы В. Сурдин, Л. Егорова).
 Норт Джон. Космос. Иллюстрированная история астрономии и космологии. — М.: Новое литературное обозрение, 2020 (Перевод: Иванов К. В.; Редакторы: Сурдин В. Г., Шевченко М. Ю.).
 Рослинг Ханс. Фактологичность. — М.: АСТ: Corpus, 2020 (Перевод: Заур Мамедьяров; Редактор: Татьяна Трофимова).
 Сапольски Роберт. Биология добра и зла. Как наука объясняет наши поступки. — М.: Альпина нон-фикшн, 2019 (Перевод: Юлия Аболина, Елена Наймарк. Научный редактор Даниил Марков, редактор Анастасия Ростоцкая).

Номинация «Просветитель. Перевод. Гуманитарные науки»
 Ашерсон Нил. Чёрное море. Колыбель цивилизации и варварства. — М.: АСТ: Corpus, 2017 (Перевод: Варвара Бабицкая; редактор Глеб Морев).
 . Утопия для реалистов: Как построить идеальный мир. — М.: Альпина Паблишер, 2020 (Перевод: Андрей Зуев. Редактор: Любовь Рыклина).
 Моррис Десмонд. Язык тела. Позы и жесты в искусстве. — М.: Ад Маргинем Пресс, 2019 (Перевод: Екатерина Курова. Редактор: Филипп Кондратенко).
 Робер Венсан. Время банкетов: Политика и символика одного поколения (1818—1848). — М.: Новое литературное обозрение, 2019 (Перевод: Вера Мильчина. Редакторы: Наталья Сайкина, Лев Оборин (редактор книжной серии).
 Уикхем Крис. Средневековая Европа: От падения Рима до Реформации. — М.: Альпина нон-фикшн, 2019 (Перевод: Мария Десятова; Научный редактор Станислав Мереминский; Редактор Наталья Нарциссова).

2021 
Победителями народного голосования стали Николай Эппле с книгой «Неудобное прошлое» и Ирина Якутенко, автор книги «Вирус, который сломал планету».

Номинация «Естественные и точные науки»
 Максим Винарский. «Евангелие от LUCA. В поисках родословной животного мира» — М.: Альпина нон-фикшн, 2021.
 Владимир Ковальзон. «Маятник сна» — Минск: Дискурс, 2021.
 Сергей Парин. «Стресс, боль и опиоиды. Об эндорфинах и не только» — Минск: Дискурс, 2021.
 Ирина Якутенко. «Вирус, который сломал планету. Почему SARS-CoV-2 такой особенный и что нам с ним делать» — М.: Альпина нон-фикшн, 2021.

Номинация «Гуманитарные науки»
 Дмитрий Бовыкин, Александр Чудинов. «Французская революция» — М.: Альпина нон-фикшн: ПостНаука, 2020.
 Андрей Мовчан, Алексей Митров. «Проклятые экономики» — М: АСТ, 2020.
 Сергей Мохов. «История смерти. Как мы боремся и принимаем» — М.: Индивидуум, 2020.
 Николай Эппле. «Неудобное прошлое: память о государственных преступлениях в России и других странах» — М.: Новое литературное обозрение, 2020.

Номинация «Просветитель. Перевод. Естественные и точные науки»
 Ричард Докинз «Река, выходящая из Эдема. Жизнь с точки зрения дарвиниста» — М.: Издательство АСТ: Corpus, 2020 (перевод с английского А. Гопко, редактор А. Якименко)
 Бен Орлин. Математика с дурацкими рисунками. Идеи, которые формируют нашу реальность. М.: Альпина нон-фикшн, 2020 (перевод с английского А. Огнев; редактор В. Копылова, научный редактор М. Гельфанд)
 Ларс Орстрём. Химия навсегда. О гороховом супе, опасности утреннего кофе и пробе мистера Марша. М.: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2021 (перевод с английского О. Постникова; научный редактор И. Сорокин, ответственный редактор Е. Черезова)
 Карл Циммер. Она смеётся, как мать. Могущество и причуды наследственности. М.: Альпина нон-фикшн, 2020 (перевод с английского М. Богоцкая, П. Купцов; редактор А. Ростоцкая, научный редактор Я. Шурупова)

Номинация «Просветитель. Перевод. Гуманитарные науки»
 Карл Зигмунд. Точное мышление в безумные времена. Венский кружок и крестовый поход за основаниями науки. М.: Издательство АСТ: Corpus, 2021 (перевод с английского А. Бродоцкая; редактор А. Лавренова)
 Юджин Роган. Арабы. История. XVI–XXI вв. М.: Альпина нон-фикшн, 2019 (перевод с английского И. Евстигнеева; редактор Н. Нарциссова, научный редактор И. Царегородцева)
 Ингрид Роланд, Ной Чарни. Коллекционер жизней. Джорджо Вазари и изобретение искусства. М.: Манн, Иванов, Фербер, 2018 (перевод с английского А. Ландихова; научный редактор М. Меньшикова, ответственный редактор О. Киселева, литературный редактор О. Нестерова)
 Ричард Роудс «Создание атомной бомбы» — М.: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2020 (перевод с английского Д. Прокофьев, редакторы Н. Галактионова, М. Капустин и С. Левензон)

2022 
Номинация «Естественные и точные науки»
 Ольга Филатова. «Облачно, возможны косатки» — Альпина нон-фикшн, 2022.

Номинация «Гуманитарные науки»
 Михаил Майзульс. «Воображаемый враг. Иноверцы в средневековой иконографии» — Альпина нон-фикшн, 2022.

Номинация «Просветитель. Перевод. Естественные и точные науки»
 Дуг Макдугалл «Зачем нужна геология. Краткая история прошлого и будущего нашей планеты» (перевод Евгения Поникарова, редакторы Павел Плечов и Ирина Борисова).

Номинация «Просветитель. Перевод. Гуманитарные науки»
 Дуглас Смит «Российская миссия. Забытая история о том, как Америка спасла Советский Союз от гибели» — CORPUS, 2021 (перевод Евгении Фоменко, редактор Мария Нестеренко).

Специальная награда «ПолитПросвет»

Оценки 
«Российская газета», отметив кажущуюся поверхностность процедуры вручения, которая «чем-то напоминала выдержки из речи ведущих премии „Абзац“», утверждала, что премией представлена достаточно серьёзная литература.

Определяя премию как «аванпост борьбы с невежеством», критик «Ежедневного журнала» Галина Юзефович называла её главной функцией «не столько финансовую поддержку достойных авторов <...> сколько способ дать качественным книгам в жанре нон-фикшн мощнейший инструмент промоушена, эффективно работающий в том числе (и даже в первую очередь) далеко за пределами академической среды».

См. также 
 «За верность науке».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт премии.

Конкурсы в России
Литературные премии России
Награды, появившиеся в 2008 году
Научные награды
Награды за популяризацию науки
Популяризация математики
Популяризация физики
Популяризация астрономии
Популяризация биологии
Популяризация географии
Династия (фонд)